Austro-węgierskie pułki piechoty:
 93 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1883-1918) – Mährisches Infanterieregiment Nr. 93

Niemieckie pułki piechoty:
 93 Anhalcki Pułk Piechoty – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 93 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP